Kokuho bezeichnet:
 die Nationale Krankenversicherung (Japan)

Kokuhō bezeichnet:
 die Nationalschätze Japans